Кіровоград — цивільний аеропорт у місті Кропивницькому.

 Кіровоград — назва міста Кропивницького, центру Кіровоградської області України, з 1939 по 2016 роки.
 Кіровоград — назва станції Кропивницький Одеської залізниці з 1970 по 2017 роки.
 Кіровоград — колишня назва середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко» ВМС України проекту 773.
 Кіровоград — колишня назва добровольчого батальйону поліції «Святослав», створеного в травні 2014 року у структурі УМВС України в Кіровоградській області.